Hilgarth ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hilgarth (1898–1975), österreichischer Bezirksschulinspektor und Politiker (ÖVP)
 Leopold Hilgarth (1895–1945), österreichischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus aus Hartheim
 Manuel Hilgarth (1936–2017), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Hilgard